Devátá vlna je metaforické označení pro vyvrcholení negativní gradace, které vychází z námořní legendy, že devátá (nebo devátá z devátých) vlna je vždy největší, nejsilnější, nejhorší. V původním významu po deváté vlně přijdou menší vlny, které opět gradují k další deváté vlně, zatímco v přenesených významech je devátá vlna často chápána jako poslední, ať už ve smyslu všezničující (pak již nezáleží, co přijde po ní), anebo ve smyslu zatěžkávací zkoušky, kdo ji přežije, má vyhráno (po deváté vlně nastane uklidnění).

Devátá vlna může být:

 Básnická sbírka Viktora Dyka z roku 1930
 
 Devátá vlna (album), album skupiny Jablkoň
 kniha od Ilji Erenburga z roku 1953
 Devátá vlna (film) – sovětský film z roku 1926
 Devátá vlna (firma) – česká oděvní a designérská firma
 Než udeří devátá vlna (Ludwig van Beethoven) – básnická sbírka Jiřího Karena z roku 1980
 Devátá vlna (obraz) (rusky Девятый вал) – obraz Ivana Ajvazovského z roku 1850 znázorňující trosečníky na širém moři ráno po bouři

Reference